UCK může znamenat:

 UCK – Ubuntu Customization Kit
 UCK – kód IATA letiště v ukrajinském Lucku

UÇK [účéká] je zkratka označující dvě teroristické skupiny:

 Známější je skupina Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Kosovská osvobozenecká armáda) operující v Kosovu.
 Méně známá je Ushtria Çlirimtare Kombëtare (Národní osvobozenecká armáda) operující v Republice Makedonii.